Calligra Flow — свободный редактор диаграмм и блок-схем, являющийся частью Calligra Suite — форка KOffice.

Описание 
До декабря 2010 распространялся в составе KOffice под названием Kivio.

Calligra Flow представляет собой редактор блок-схем и диаграмм для офисного пакета приложений Calligra Suite и имеет пользовательский интерфейс, похожий на Microsoft Visio. Calligra Flow полностью интегрирован в Calligra Suite и может быть, к примеру, встроен в Calligra Words.

Особенности:
 Скриптинг трафаретов с помощью Python;
 Поддержка трафаретов Dia;
 Фреймворк для плагинов, добавляющих более широкую функциональность.

Аналоги 
 MS Visio
 Dia
 LO Draw

Примечания 

Векторные графические редакторы
Свободные графические редакторы
Программы для KDE